Wasteland (képregény, 1987–1989), 1987. és 1989. között megjelent DC Comics-képregényantológia
 Wasteland (képregény, (2006–2015), 2006. és 2015. között megjelent Oni Press-képregény
 Wasteland (film, 2012), 2012-ben bemutatott amerikai pornófilm
 Wasteland (film, 2013), 2013-ban bemutatott brit horrorfilm
 Wasteland (videójáték), 1988-ban megjelent videójáték
 Wasteland (regény), 2003-ban megjelent Francesca Lia Block-regény
 Wasteland (The Jam-album), 1992-ben megjelent The Jam-album
 Wasteland (Atargatis-album), 2006-ban megjelent Atargatis-album
 Wasteland (Riverside-album), 2018-ban megjelent Riverside-album
 Wasteland (Billy Idol-dal), 1993-ban megjelent Billy Idol-dal
 Wasteland (Poison-dal), 2002-ben megjelent Poison-dal
 Wasteland (Maxïmo Park-dal), 2005-ben megjelent Maxïmo Park-dal
 Wasteland (The View-dal), 2007-ben megjelent The View-dal
 Wasteland (Needtobreathe-dal), 2014-ben megjelent Needtobreathe-dal
 Wasteland (televíziós sorozat), amerikai televíziós sorozat
 Wasteland (rendezvény), félévenként megrendezésre kerülő amszterdami fétisrendezvény